Voges ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar-Henning Voges (* 1935), deutscher Archivar und Heimatpfleger 
 Edgar Voges (1941–2008), deutscher Hochfrequenztechniker und Hochschullehrer
 Ernst Voges (1854–1932), deutscher Schriftsteller
 Ernst Voges (Politiker) (1892–1966), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Friedrich Voges (1912–nach 1976), deutscher Mediziner und Standespolitiker
 Gerrit Voges (1932–2007), niederländischer Fußballspieler
 Hans-Joachim Voges, deutscher Politiker (CDU)
 Hermann Voges (1880–1940), deutscher Historiker und Archivar
 Hermann Voges (?), deutscher Sänger (Counter-Tenor), Flötist, Lehrer und Komponist
 Inken Schmidt-Voges (* 1973), deutsche Historikerin und Hochschullehrerin
 Kay Voges (* 1972), deutscher Regisseur

 Otto Voges (1861–1911), deutscher Mediziner
 Philip Voges (* 1966), deutscher Filmproduzent
 Theodor Voges (1845–1934), Lehrer, Urgeschichts- und Heimatforscher
 Torsten Voges (* 1962), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Voges Gallery, Galerie in Frankfurt am Main
 Voges-Proskauer-Reaktion, Biochemische Nachweisreaktion
 August Voges Wagenfabrik, deutscher Fahrzeugbauer